Meda, Idomeneusz krétai király felesége
 Meda, Phülasz ephürai király leánya, Héraklész egyik futó kalandja
 Meda, Ikariosz leánya, Iphthimé másik neve
Földrajz
 Meda város Portugáliában
 Meda város Olaszországban
 Meda, település Oregonban
egyéb
 Meda sugarasúszójú hal